Caravelas (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Caravelas (Mirandela), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Mirandela